Васил Атанасов Вачев е български актьор.

Биография 
Роден е в монтанското село Стубел, Фердинандско, на 14 юни 1925 г. Завършва гимназия в Берковица, а през 1949 г. и полувисш институт за учители във Враца. Година преди това става член на САБ.

От 1948 г. до 1950 г. е артист-стажант в Драматичен театър – Враца. Работи като редовен учител в родното си село, а от 1952 г. е в състава на Врачанската театрална група. Целият му творчески живот преминава във Врачанския народен театър, където изиграва над 70 роли. Участва в 25 игрални филма, две филмови копродукции и един телевизионен сериал, сред които „Крадецът на праскови“, „Най-дългата нощ“, „Непримиримите“, „Карамбол“, „Роялът“ и др. За постижения в киното, театъра и художествената самодейност е награден с орден „Кирил и Методий“ – I степен, Народен орден на труда – златен, Златна значка на народните читалища.

Има един син – Бойко Василев Вачев

Има един внук - Деан Бойков Вачев.

Умира през 2000 г.

Театрални роли 
 „Гераците“ (Елин Пелин) – Павел
 „Майка Кураж и неговите деца“ (Бертолд Брехт) – I войник
 „Албена“ (Йордан Йовков) – Куцар
 „Януари“ (Йордан Радичков)

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Васил Вачев в eventsbg 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Хора от област Монтана